Woodville peut se référer à :

Toponymes 

Au 
 Woodville (Ontario)
 Woodville (Nouvelle-Écosse)

Aux 
 Woodville (Mississippi)
 Woodville (Texas)
 Woodville (Alabama)
 Woodville (Californie)
 Woodville (Floride)
 Woodville (Maine)
 Woodville (Géorgie)
 Lewiston Woodville (Caroline du Nord)
 Woodville (comté de Perquimans)
 Woodville (Ohio)
 New Woodville (Oklahoma)
 Woodville (Heidelberg, Pennsylvanie)
 Woodville (Virginie)
 Woodville (Wisconsin)
 Woodville (Comté de Calumet, Wisconsin)

 Township de Woodville (Minnesota)
 Township de Woodville (Illinois)
 Township de Woodville (Nebraska)
 Township de Woodville (Ohio)

En  :
 
 , un quartier d'Adélaïde.

En  : 
 Woodville petite localité du Sud de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

En  :

Personnes 
 Élisabeth Woodville, reine-consort d'Édouard IV d'Angleterre
 Catherine Woodville, noble anglaise du 
 Marie Woodville, comtesse de Pembroke
 Anne Woodville, noble anglaise du 
 John Woodville, noble anglais du 
 Lionel Woodville, évêque de Salisbury
 Richard Woodville (1er comte Rivers)
 Anthony Woodville (2e comte Rivers)
 
 
 Richard Caton Woodville, peintre.
 , peintre, fils du précédent.

Homonymie de localités